Maun kan syfta på:

Geografi

Botswana 

 Maun, Nordvästra Botswana, 
 Maun Airport, flygplats,

Kroatien

 Otok Maun – en ö

Robotskapade Botswanaförgreningar